Kaskaskia – rzeka w stanie Illinois
 Kaskaskia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Kaskaskia (ang. Kaskaskia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Kaskaskia – plemię z Ameryki Północnej